Montevideo kan syfta på:

 Montevideo, huvudstad i Uruguay
 Montevideo (departement), departement i Uruguay
 Montevideo, Mexiko, ort i Oaxaca, Mexiko
 Montevideo, Minnesota, ort i USA